Il gruppo della schorlomite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo del granato.

Minerali del gruppo della schorlomite 
 Kimzeyite
 Irinarassite
 Schorlomite
 Kerimasite
 Toturite

Note 

Schorlomite